Жемозак () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта. Входит в состав округа Сент. Население кантона на 2006 год составляло 12 017 человек.

Код INSEE кантона 1709. Всего в кантон Жемозак входят 16 коммун, из них главной коммуной является Жемозак.

Коммуны кантона 

 Бернёй — население 926 чел.
 Краван — население 677 чел.
 Жемозак — население 2527 чел.
 Жазен — население 460 чел.
 Мёрсак — население 1100 чел.
 Монпелье-де-Медийан — население 607 чел.
 Рето — население 908 чел.
 Риу — население 876 чел.
 Сент-Андре-де-Лидон — население 888 чел.
 Сен-Кантен-де-Рансан — население 264 чел.
 Сен-Симон-де-Пеллуай — население 462 чел.
 Танзак — население 256 чел.
 Тессон — население 966 чел.
 Тен (Шаранта Приморская) — население 312 чел.
 Виллар-ан-Пон — население 532 чел.
 Виролле — население 256 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта